Liu-ho Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Luhe Qu, härad, Jiangsu, 
 Liuhe Xian, härad, Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar